Bulozi puede referirse a:

 Reino bulozi, Estado precolonial sudafricano.
 Llanura Bulozi, situada en la actual Zambia.